Skate Canada International 2019 — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования во второй раз проходили в канадском городе Келоуна с 25 по 27 октября 2019 года. Организатор турнира — Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Снявшиеся фигуристы 
 В начале октября из-за травмы снялся российский одиночник Михаил Коляда, его заменил малайзиец Джулиан Чжи Цзе Йи.
 За три недели до соревнований снялась японская фигуристка Маи Михара, её заменила соотечественница Марин Хонда.
 За четыре дня до старта замену сделали и хозяева: одиночницу Аврору Котоп заменила Вероник Малле.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
 Результаты на сайте isuresults.com

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в Канаде в 2019 году
Октябрь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Келоуне